Marcelo Herrera (1966-) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Marcelo Herrera (1992-) – calciatore argentino
 Marcelo Herrera (1998-) – calciatore argentino